Fiat Talento steht für:

 Fiat Talento, Version des Fiat Ducato (1989 bis 1994), siehe Fiat Ducato#Talento
 Fiat Talento, umbenannte Version des Renault Trafic (2016 bis 2021), siehe Renault Trafic#Fiat Talento